

События 
 Ок. 703 — Затворник предсказал вельможе армянину Вардану императорскую власть. Тиберий приказал сослать Вардана в Кефалинию.
 Присоединение Туниса к халифату.
 Арабы жестоко подавляют народное восстание в Армении.
 Начало бунта в Непале.
 Нападение арабов на Сицилию.
 Первый поход Восточно-тюркского каганата на киргизов.

Родились 
 Ань Лушань — китайский военачальник (цзедуши) согдийского происхождения.

Скончались 
 Императрица Дзито — японская императрица.
 Саак Дзоропореци — армянский поэт и музыкант.
 Тразимунд I (герцог Сполето).

См. также